Strahlenberg steht für

 eine deutsche  Bezeichnung der Stadt Štramberk (Stramberg) in Tschechien
 den deutschen Name eines Dorfs bei Wałcz, siehe: Strzaliny
 Strahlenberg (Calvörde), Berg bei Calvörde
 (15766) Strahlenberg, ein Asteroid des Hauptgürtels

 den Familiennamen des schwedischen Offiziers und Geographen Philipp Johann von Strahlenberg.
 den Namen eines mittelalterlichen Adelsgeschlechts, siehe Strahlenberger.
 Schloss Strahlenberg, Bezeichnung für die Stammburg der Strahlenberger, siehe Strahlenburg.